Smissaert ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Smissaert († 1784), niederländischer Diplomat
 Frans Smissaert (1862–1944), niederländischer Landschaftsmaler und Zeichner